Góralczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Góralczyk (1950–2008), polnische Schauspielerin und Maskenbildnerin
 Feliks Góralczyk, polnischer Eishockeyspieler
 Kazimierz Góralczyk (1823–1883), polnischer Schriftsteller, Dichter und Dramatiker, Pseudonym von Władysław Ludwik Anczyc
 Maria Góralczyk (* 1981), polnische Schauspielerin und Model
 Robert Góralczyk, polnischer Eishockeyspieler